Innato/a  hace referencia a varios artículos:

Definición
Innato puede referirse, en general, a cualquier cosa que se tiene de nacimiento o que se llevará siempre (véase también congénito, heredado, etc)

Fisiología
La oposición Innato o adquirido (también denominada herencia-ambiente y natura-nurtura), expresión referente al debate respecto a si las características físicas, las enfermedades, las emociones y el comportamiento de los individuos tienen un origen innato o adquirido (social, ambiental).
Innatismo (ideas innatas)
Innatismo del lenguaje
Sistema inmunitario innato